Pinwheel, un dispositif de cryptographie.
 Nickelodeon, anciennement appelé Pinwheel, un réseau de télévision par câble américain destiné aux enfants

pl:Wiatraczek